Arthur Loosli – docente, cantante e pittore svizzero
 Carl Albert Loosli – scrittore e giornalista svizzero
 David Loosli – ex ciclista su strada svizzero
 Noah Loosli – calciatore svizzero, difensore
 Ruth Loosli – scrittrice svizzera